Māsāl kan syfta på följande platser:

Iran 

 Māsāl (kommunhuvudort i Iran), Gilan, 
 Shahrestān-e Māsāl, kommun, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar